Hyder steht für

Personen:
 Jamie Gray Hyder (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin
 Ken Hyder (* 1946), britischer Ethno-Jazzmusiker (Schlagzeug, Perkussion, Komponist)
 Qurratulain Hyder (1927–2007), indische Schriftstellerin
 Sajjad Hyder (* 1920), pakistanischer Diplomat

Orte:
 Hyder (Arizona), Stadt in den USA
 Hyder (Alaska), Stadt in den USA

Siehe auch:
 Heyder
 Hayder
 Heider
 Haider